Несколько кинофильмов с подобным русскоязычным названием:

 «Загнанный» (, 1948) — американский кинофильм Джэка Бернхарда.
 «Загнанный» (, 1970) — филиппинский кинофильм Цезаря Амиго.
 «Загнанный» (, 1995) — американский кинофильм Дж.В.Лоутона.
 «Загнанный» (, 1997) — американский кинофильм Макса Кливена.
 «Загнанный» (, 1998) — немецко−американский приключенческий телефильм Стюарта Купера.
 «Загнанный» (, 2001) — американская телекомедия Нила Израэля.
 «Загнанный» (, 2003) — американский кинобоевик Уильяма Фридкина.